Косинское () — село,
Дорошовский сельский совет,
Ямпольский район,
Сумская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5925680806. Население по переписи 2001 года составляло 20 человек.

Географическое положение 
Село Косинское находится на правом берегу реки Кремля,
выше по течению примыкает село Палащенково,
ниже по течению примыкает село Дорошовка.
Рядом проходит автомобильная дорога .

Примечания